Bouts ist der Familienname folgender Künstler:

Aelbert Bouts (1451/54–1549), niederländischer Maler
Dierick Bouts der Ältere (1410/20–1475), niederländischer Maler
Dierick Bouts der Jüngere (1448–1491), niederländischer Maler
Jan Bouts (um 1478–1531), niederländischer Maler
Lionard Bouts (nachweisbar um 1467), niederländischer Maler

Siehe auch:
Bautz (Begriffsklärung)